Чемпіонат Андорри 2016–2017 — 22-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Стартував чемпіонат 18 вересня 2016 року. Регулярна його частина буде тривати до 19 березня 2017 року. Фінальна частина проходила з березня по 21 травня 2017. Титул достроково здобув торішній чемпіон Санта-Колома, це одинадцятий титул команди.

Регламент 
Чемпіонат проходить в два етапи. На першому всі учасники грають між собою у 3 кола (21 тур). Матчі «вдома» і «на виїзді» є символічними, бо всі поєдинки проходять на декількох стадіонах, не прив'язаних до клубів. Після завершення регулярного чемпіонату клуби буде розділені на дві групи. Ті, котрі посядуть місця з 1-го по 4-те будуть змагатися за чемпіонський титул та місця в єврокубках. Відповідно клуби які посядуть з 5-го по 8-е місце будуть боротися за право лишитися у Прімері. В результаті клуби який посяде 8 місце понижається в класі, а клуб який посяде 7 місце буде грати перехідні поєдинки з клубом який займе 2 місце в Сегунді.

Учасники 
За результатами минулого чемпіонату останнє місце зайняв клуб Пенья Енкарнада, його замінив переможець Сегунди - Женлай. Енкамп, котрий посів 7 місце повинен був грати перехідні поєдинки прости срібного призера Сегунди - КЕ Каррой, проте 20 травня 2016 року було оголошено що перехідні поєдинки скасовано, і Енкамп зберіг своє місце в Лізі. <p>
Склад учасників:

Турнірна таблиця 

 
 

  

Позначення:

Результати 

Примітки: 
Клубу Женлай зарахована технічна поразка.

Другий етап

Чемпіонська група 

 
 

 
Примітки: 
1. Клуб Уніо Еспортива візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубок Андорри з футболу 2017

Позначення:

Результати

Втішна група 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28/31 травня 2017

|}

Найкращий бомбардир

Посилання 
 Сторінка асоціації на сайті УЄФА 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 
 Федерація Футболу Андорри 

2016–2017
Андорра
Андорра